Municipio de East Union puede referirse a alguno de los siguientes lugares en Estados Unidos:

 Municipio de East Union (condado de Wayne, Ohio), un municipio ubicado en el condado de Wayne.
 Municipio de East Union (condado de Schuylkill, Pensilvania), un municipio ubicado en el condado de Schuylkill.